Линьяно-Саббьядоро () — морской курорт на итальянском Адриатическом побережье в регионе Фриули-Венеция-Джулия с населением 6837 человек (по состоянию на 31 декабря 2019 года). Курорт состоит из трех частей: Саббьядоро (на северо-востоке), Пинета и Ривьера (в устье Тальяменто), занимает площадь 16 км². Почтовый индекс — 33054. Телефонный код — 0431.

Покровителем населённого пункта считается святой Иоанн Боско.

Спорт 
В 2012 и 2014 году в городе проходил чемпионат Европы по плаванию в ластах.

Известные жители 
Джорджо Щербаненко (1911—1969) — итальянский писатель русско-украинского происхождения, один из родоначальников итальянского криминального романа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.lignano-sabbiadoro.ud.it

 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/